Востряко́вка — деревня Добринского района Липецкой области. Входит в состав Дуровского сельсовета.

География 
Расположена на правом берегу реки Матрёнка. На востоке поселения проходит автодорога Плавица — Дурово — Средняя Матрёнка.

Ближайшие населенные пункты:

 Отскочное ~ 1,2 км
 Никольское 2-е ~ 2,5 км
 Асташевка ~ 3 км.

История 
Сельцо владельческое. По сведениям 1859 года насчитывалось 11 дворов с 152 жителями.

В 1928 году в деревне насчитывалось 66 дворов.

Население

Примечания 

Населённые пункты Добринского района